Hoogland steht für:

 Karoo Hoogland, Gemeinde in Südafrika
 Hoogland (Niederlande), Gemeinde in den Niederlanden, siehe Amersfoort #Eingemeindungen

Hoogland ist der Familienname folgender Personen:
 Jeffrey Hoogland (* 1993), niederländischer Radsportler
 Monique Hoogland (* 1967), niederländische Badmintonspielerin
 Oscar Jan Hoogland (* 1983), niederländischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Ruurd Dirk Hoogland (1922–1994), niederländischer Botaniker 
 Stanley Hoogland (* 1939), niederländischer Konzertpianist
 Tim Hoogland (* 1985), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hogeland (auch Hoogeland), Landstrich in der Provinz Groningen, Niederlande
 Gogland (auch Hogland), russische Insel in der Ostsee
 Hoagland
 Hochland